

Елмвуд — місто, штат Іллінойс
 Елмвуд — селище, штат Небраска
 Елмвуд — селище, штат Вісконсин
 Елмвуд — переписна місцевість, штат Луїзіана